Eremitage kan syfta på
 Eremitage – en eremits bostad och senare en benämning på lustslott, lusthus och byggnader i slottsparker
 Eremitage – en byggnad som, förutom att vara dekorativ, i stort sett saknar funktion, se fåfänga (byggnad)
 Eremitage (Waghäusel) – ett jaktslott i Waghäusel i Tyskland
 Eremitaget – ett konstmuseum i Sankt Petersburg i Ryssland 
 Eremitaget Amsterdam – en filial till det ryska museet
 Eremitageslottet – ett slott i Jægersborg Dyrehave utanför Köpenhamn
 Hagaparkens eremitage – en på 1700-talet planerad byggnad i Hagaparken i Solna kommun som aldrig blev påbörjad
 Eremitage Arlesheim – en park i Schweiz

Se även
Hermitage – flera